Рау́ль Гарси́я Эскуде́ро (; род. 11 июля 1986, Памплона, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Атлетик Бильбао». Выступал за сборную Испании.

Клубная карьера 
Рауль Гарсия начал профессиональную карьеру в своём родном городе в клубе «Осасуна». По амплуа является универсальным игроком центральной зоны. 28 октября 2004 года дебютировал в первой команде в матче против «Барселоны», завершившимся поражением 0:3 на выезде; тренером, предоставившим ему место в основе, был мексиканский специалист Хавьер Агирре. В первом своём полном сезоне в «Осасуне» Гарсия забил пять мячей в чемпионате Испании, первый из них был забит 26 октября 2005 года в ворота «Атлетика» из Бильбао (матч завершился победой «Осасуны» со счётом 3:2). Футболисты из Наварры завершили сезон на четвёртом месте, завоевав право участия в еврокубках. Вместе с Раулем Гарсия «Осасуна» дошла до полуфинала Кубка УЕФА, Гарсия забил 1 гол в 12 проведённых встречах.

В июле 2007 года Гарсия, по приглашению своего бывшего наставника Хавьера Агирре, подписал пятилетний контракт со столичным клубом «Атлетико Мадрид»; стоимость перехода футболиста составила около 13 млн евро.

В январе 2010 года Гарсия потерял место в основном составе в связи с приходом в клуб полузащитника Тиагу Мендеша, арендованного мадридцами у туринского «Ювентуса». Тем не менее, он принял участие в победном для «Атлетико» финале розыгрыша Лиги Европы и отыграл все 90 минут и овертайм матча против «Фулхэма», поскольку португалец не имел права участвовать в этом матче из-за того, что был заигран в еврокубках в этом сезоне за «Ювентус». Это достижение стало первым спортивным трофеем в карьере Рауля Гарсия. Кроме того, он появился на поле во второй половине финала Копа дель Рэй против «Севильи», завершившегося поражением мадридцев 0:2.

27 августа 2010 года Гарсия полностью отыграл матч за Суперкубок УЕФА против миланского «Интернационале», причём отличившись с негативной стороны. На последней минуте игры он нарушил правила в своей штрафной площадке на Горане Пандеве, впрочем пенальти парировал вратарь команды Давид Де Хеа. Итог встречи остался 2:0 в пользу «Атлетико».

Хотя суммарно он провёл на поле гораздо меньше своего конкурента за место в основе Тиагу Мендеша, он всё же смог проявить себя в 29 играх сезона, поспособствовав квалификации «Атлетико» в Лигу Европы, свой единственный гол он забил с углового в ворота будущих чемпионов — «Барселоны».

В сезоне 2011/2012 годов играл в родной команде «Осасуна» на правах аренды. Отметился рядом важных голов, в том числе и в ворота «Барселоны».

Карьера в сборной 
В 2006—2009 годах Гарсия вызывался в молодёжную сборную Испании, провёл в её составе более 20 матчей, в том числе был среди участников чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2009 года. Ранее также провёл несколько игр в составе сборной Испании для игроков не старше 19 лет.

Достижения 
Атлетико Мадрид
 Чемпион Испании: 2013/14
 Обладатель Кубка Испании: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014
 Победитель Лиги Европы: 2009/10
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2010, 2012
 Финалист Лиги чемпионов: 2013/14
Атлетик Бильбао
 Обладатель Суперкубка Испании: 2021

Статистика выступлений 
(откорректировано по состоянию на 9 мая 2021 года)

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Атлетика» Бильбао

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»